John Forbes – ammiraglio britannico
John Forbes – botanico britannico
John Forbes – generale britannico
John Forbes – teologo britannico
John Forbes – velista australiano